Бигсби (англ: Bigsby) — английская фамилия.

 Бигсби, Джон Джеремайя (1792-1881) — английский геолог и врач.
 Бигсби, Роберт (1806-1873) — английский историк, писатель и поэт